Easy listening est une expression anglaise qui désigne un genre musical proche proche de la variété et que l'on peut traduire littéralement par "écoute facile".

Easy Listening peut aussi faire référence à :

Musique 

 Easy Listening, un album de Maaya Sakamoto (2001),
 , un album de Pigface (2003),
 Easy Listening, un album de Johnny Smith (1958).

Autres 

 Easy Listening, un classement du magazine musical américain Billboard, aujourd'hui connu sous le nom de Hot Adult Contemporary Tracks

Voir aussi 

 , une compilation du groupe NON (1991),
 , un album de Mike Ladd (1997),
 Easy Listening I, le nom d'une station de radio néo-zélandaise durant les années 1990, appelée  depuis 2014.
Homonymie
Homonymie de titre